Cukierek albo psikus (Trick or Treat) – odwiedzanie domów przez przebrane dzieci w dniu Halloween
 Trick or Treat – włoski zespół power metalowy